Brown Album – siódmy album muzyczny w dyskografii zespołu Primus.

Lista utworów 

Albumy Primusa
Albumy muzyczne wydane w roku 1997